Португаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Португаль, Альфонсо (1934—2016) — мексиканский футболист и тренер, защитник.
 Санчес Португаль, Уго (1984—2014) — испано-мексиканский футболист, который играл на позиции защитника.
 Торрес де Португаль, Фернандо (15??—1592) — испанский дворянин, колониальный чиновник, вице-король Перу с 1585 по 1589 год.
 Португаль, Мигель Анхель (род. 1955) — испанский футболист и тренер.

См. также 
 Португал